Игорь Омельченко:
* Омельченко, Игорь Евгеньевич (en; род. 1960) — советский пловец, тренер,.
 Омельченко, Игорь Станиславович (род. 1963) — советский и российский футболист.
 Омельченко, Игорь (род. 1965) — советский и туркменский футболист.

Примечания